Nagy Elek
 Nagy Elek, Méhes György író eredeti neve
 Nagy Elek (1883–1935) író, református lelkész
 Nagy Elek (1887–1957) református lelkész
 Nagy Elek (verseghi 1884–1967) diplomata 
 Nagy Elek (1952) üzletember, Méhes György író fia

hasonló nevűek
 Káli Nagy Elek (1816–1878) jogász, reformpolitikus, miniszteri tanácsos, országgyűlési követ, főkormányszéki tanácsos, országgyűlési képviselő, unitárius egyházi főgondnok